Orgen steht für:
 ein indonesisches Dorf im Distrikt Südwestalor, siehe Orgen (Südwestalor)

Orgen ist der Name von:
 Jacob Orgen (1894–1927), amerikanischer Mobster